Салтиљо има више значења:

 Салтиљо
 Салтиљо, Кромо Индустријал (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Салтиљо, насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Салтиљо (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Салтиљо (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салтиљо (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салтиљо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салтиљо (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салтиљо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салтиљо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салтиљо (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Салтиљо, Лас Фуентес (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Салтиљо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Салтиљо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Салтиљо (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Салтиљо (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Салтиљо (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Салтиљо (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Салтиљо (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Салтиљо (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Салтиљо (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Салтиљо (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику